Роберт Россен (; ,  — , ) — американский режиссёр, сценарист и продюсер.

Биография 
Родился в семье еврейского раввина, эмигрировавшего из России. Начинал как театральный деятель, занимаясь в основном спектаклями на социальную тематику. В 1937 г. перешёл в кинематограф, в том же году вступил в коммунистическую партию.

В Голливуде сотрудничал с Warner Bros., но самый знаменитый свой фильм — политическую драму «Вся королевскую рать» — снял на Columbia Pictures. К тому времени над коммунистами сгустились тучи, и режиссёр вышел из партии. Это не спасло его от включения в чёрный список Голливуда, из которого Россен выбрался лишь в 1953. После этого он снял ещё несколько фильмов, включая «Мошенника».

Был дважды женат, имел двух дочерей и сына.

Умер в 1966 году. Похоронен на кладбище Уэстчестер-Хиллз в Гастингсе-на-Гудзоне (штат Нью-Йорк).

Избранная фильмография 
 1939 — Судьба солдата в Америке — сценарист
 1941 — Морской волк — сценарист
 1943 — Край тьмы — сценарист
 1946 — Странная любовь Марты Айверс — сценарист
 1947 — Джонни О'Клок — сценарист, режиссёр
 1947 — Ярость пустыни — сценарист
 1947 — Тело и душа — режиссёр
 1949 — Вся королевская рать — режиссёр, продюсер, сценарист
 1949 — Сыщик — продюсер, сценарист
 1956 — Александр Великий — режиссёр, сценарист
 1961 — Мошенник — режиссёр, сценарист
 1964 — Лилит — режиссёр, продюсер, сценарист

Награды и номинации 
 Премия «Золотой глобус» за лучшую режиссёрскую работу (1949)
 Премия «Оскар» за лучшую режиссуру — 2 номинации (1949, 1961)
 Премия «Оскар» за лучший адаптированный сценарий — 2 номинации (1949, 1961)

Примечания 

Члены Коммунистической партии США
Лауреаты премии «Золотой глобус» за лучшую режиссёрскую работу
Драматурги США
«Чёрный список» Голливуда
Лауреаты премии Гильдии сценаристов США
Лауреаты премии Гильдии режиссёров США
Похороненные на кладбище Уэстчестер-Хиллз